

Лулим — річка в Удмуртії, права притока Кепа
 Лулим — колишнє село, Балезінський район, Удмуртія